Vorsorge steht allgemein für:

 vorbeugendes Handeln, siehe Prävention
 Altersvorsorge
 Arbeitsmedizinische Vorsorge
 Bestattungsvorsorge, als Teil der Vorsorge für den eigenen Todesfall
 Vorsorgevollmacht, eine Handlungsvollmacht für einen Stellvertreter für den Fall einer Notsituation
 Vorsorgeprinzip, ein Grundsatz von Umwelt- und Gesundheitspolitik in Europa, nach dem die Vermeidung von Schäden anzustreben ist
 Vorsorgezusatzversicherung

Vorsorge, Prävention oder Prophylaxe steht im Bereich Medizin und Gesundheit außerdem für:
 Krankheitsprävention, Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit
 Krankheitsvorbeugung, etwa durch diätetische Maßnahmen oder Impfung, siehe Wunde#Tetanusprophylaxe
 Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten
 Vorsorgeprogramm, Vorsorgeuntersuchungen der gesetzlichen Krankenversicherung
 Prophylaxe (Zahnmedizin), Vorbeugung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
 Krebsprävention, Maßnahmen zur Vorbeugung von Krebserkrankungen
 Postexpositionsprophylaxe, Maßnahmen nach möglichem Kontakt mit Erregern
 Credé-Prophylaxe, vorbeugende Behandlung von Neugeborenen

Siehe auch: